Ория () — письменность индийского языка ория, разработанная на основе письменности брахми. Сложилась в средневековье в государстве Калинга; наиболее ранние образцы восходят к середине XI в.
Используется преимущественно для записи языка ория, хотя иногда на нём записываются и тексты на санскрите. По некоторым сведениям, ранее письмо ория употреблялось также для языка чхаттисгархи.

Начертание

Согласные

Гласные

Цифры

См. также 
 Письменность
 Индоевропейские языки

Ссылки 
 Ория на сайте Omniglot
 Программа-переводчик цифр, записанных буквами ория.
Сравнение письменностей Индии

Индийское письмо
Ория
Абугиды